

Letteratura
The Scarlet Car – romanzo del 1906 di Richard Harding Davis

Film
The Scarlet Car – film del 1917 diretto da Joseph De Grasse
The Scarlet Car – film del 1923 diretto da Stuart Paton